Ylva Hjördis Nowén (* 5. Januar 1970 in Östersund, Schweden) ist eine ehemalige schwedische Skirennläuferin. Sie gehörte während vieler Jahre zu den erfolgreichsten Skirennläuferinnen in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom.

Biografie 
Ylva Nowén gilt eher als Spätstarterin, denn ihren ersten Podestplatz im Weltcup feierte sie als 26-Jährige mit dem 2. Platz im Parallelrennen von Tignes im Oktober 1997. Bemerkenswert: Alle vier Weltcupsiege feierte sie in der Saison 1997/98, und zwar alle in Folge. 

Bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City belegte sie im Slalom den 4. Platz (knapp hinter Anja Pärson) und im Riesenslalom den 7. Platz. Der Sieg im Slalomweltcup 1998 war ihr größter Erfolg. Etwas mehr als drei Monate nach der Saison 2001/02 trat sie infolge einer Schwangerschaft vom Weltcup zurück.

Erfolge

Olympische Spiele 
 Albertville 1992: 21. Slalom
 Nagano 1998: 12. Slalom
 Salt Lake City 2002: 4. Slalom, 7. Riesenslalom

Weltmeisterschaften 
 Sierra Nevada 1996: 15. Slalom
 St. Anton 2001: 9. Riesenslalom

Weltcupwertungen 
Ylva Nowén gewann einmal die Disziplinenwertung im Slalom.

Weltcupsiege 
Nowén errang 12 Podestplätze, davon 4 Siege:

Europacup 
 Saison 1989/90: 3. Riesenslalomwertung
 Saison 1993/94: 7. Gesamtwertung, 3. Riesenslalomwertung
 Saison 1994/95: 2. Gesamtwertung, 7. Slalomwertung

Juniorenweltmeisterschaften 
 Sälen 1987: 17. Slalom, 19. Riesenslalom
 Madonna di Campiglio 1988: 4. Kombination, 5. Slalom, 14. Abfahrt, 18. Riesenslalom, 28. Super-G
 Aleyska 1989: 10. Riesenslalom

Schwedische Meisterschaften 
Ylva Nowén ist neunfache schwedische Meisterin:
 Slalom: 1995, 1998 und 2002
 Riesenslalom: 1992, 1993, 1994 und 1995
 Super-G: 1991
 Kombination: 1995

Weblinks

Einzelnachweise 

Alpiner Skirennläufer (Schweden)
Schwedischer Meister (Ski Alpin)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer einer Alpinen Skiweltmeisterschaft
Schwede
Geboren 1970
Frau